Holmetjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Holmetjärnen, Västergötland, sjö i Lerums kommun, 
Holmetjärnen (Nössemarks socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun och Dals-Eds kommun,  (13,8 ha)
Holmetjärnet (Steneby socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Holmetjärnet (Laxarby socken, Dalsland, 655452-130280), sjö i Bengtsfors kommun, 
Holmetjärnet (Laxarby socken, Dalsland, 655819-129921), sjö i Bengtsfors kommun, 
Holmetjärnet (Ärtemarks socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Holmetjärnen (Silbodals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (2 ha)
Holmetjärnen (Östervallskogs socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (6,81 ha)

Se även
Holmtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn